Cuneiforme è un aggettivo che ha il significato di "in forma di cuneo"
osso cuneiforme
Scrittura cuneiforme, un sistema di scrittura utilizzato in alcune culture della Mesopotamia e del Vicino Oriente.
Nella terminologia botanica, l'attributo cuneiforme è un sinonimo di cuneato

Pagine correlate
Cuneo (disambigua)